A 12 119-es számú mellékút egy 1,7 kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, a Börzsöny hegység déli részén. Országos közútként történő számozását vélhetően az is indokolja, hogy a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában működő MH Egészségügyi Központ egyik betegotthonához vezet

Nyomvonala 

Verőce Magyarkút településrészének központjában ágazik ki az ott északkelet felé haladó 12 102-es útból, körülbelül annak 2+300-as kilométerszelvénye közelében. Első szakasza majdnem párhuzamos azzal, kelet-északkelet felé indul, majd a Gonzaga Szent Alajos-kápolnánál éles kanyarral dél-délnyugatnak fordul. Települési neve Magyarkúton Orgonás utca, majd a településrész utolsó házait elhagyva névtelenné válik és ismét délkelet felé fordul.

Egy rövid szakaszon erdőben halad, majd Aranyoskút üdülőövezeti településrészre ér. Az állami közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a kilométer-számozása az 1+700-as kilométerszelvényéig – a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának verőcei betegotthonáig – tart, a térkép azonban az út folytatását is 12 119-es számozással jelöli, ahol a települési neve Ótársa köz. Ez utóbbi szakasz egy korábban minden bizonnyal honvédségi célokat szolgáló területhez vezetett.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 12.

Jegyzetek 

12119
Börzsöny
Verőce (Magyarország)